Saami (Laponci, Lapi, Sámi) narod koji živi na sjeveru Norveške, Švedske, Finske i Rusije.
 Sami (2001), hrvatski film iz 2001.
 Sami Yusuf, britanski glazbenik